Roommate est un mot anglais qui signifie "colocation", il peut faire référence à :

Télévision et cinéma 

 Roommates, téléfilm de Alan Metzger sorti en 1994
 Roommates, film de Peter Yates avec Peter Falk, D. B. Sweeney et Julianne Moore sorti en 1995.
 The Roommate ou La Coloc  au Québec est un thriller américain de Christian E. Christiansen sorti en 2011.
 Roommates est une série télévisée américaine en treize épisodes de 22 minutes, créée par Robin French, Kieron Quirke et Matt Green.